tumen ou tümen est un mot d’origine turco-mongole (, ) signifiant «  », qui désigne aussi une unité militaire chez les Mongols. Ce mot est à l’origine du toman, ancienne monnaie iranienne et du nom de la ville de Tioumen en Russie. Dans les forces armées turques actuelles, le tümen est l'équivalent d'une division. Le tumen est divisé en parties de mille hommes, appelé mingghan (), centaine d'hommes, appelé jaghun () et enfin 10 hommes appelé arban.
 Le Tumen est un fleuve qui marque la  frontière entre la République populaire de Chine et la Corée du Nord d'une part, et entre la Russie et la Corée du Nord d'autre part ;
 Tumen est une ville de la province du Jilin en Chine, séparée de la Corée du Nord par le fleuve Tumen.
 Lensemble Tümen ekh (), un ensemble interprétant la musique et danse folklorique mongole au théâtre national de Mongolie, à Oulan-Bator.

Notes et références 

Unité militaire